Мондер — «українське» містечко Канади
 Мондер — прізвище